Banes steht für:
 Banes (Kuba), Stadt im Osten Kubas
 Banes (Marskrater), Einschlagkrater auf dem Mars

Die Abkürzung BANES steht für
 Bath and North East Somerset, Verwaltungseinheit im Südwesten Englands

Banes ist der Familienname folgender Personen:
 Lionel Banes (1904–1995), britischer Kameramann
 Lisa Banes (1955–2021), US-amerikanische Schauspielerin
 Maverick Banes (* 1992), australischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Baines, Begriffsklärung
 Bane, Begriffsklärung
 Baynes, Begriffsklärung